Sainte-Agnès kan syfta på:
 Sainte-Agnès, Alpes-Maritimes
 Sainte-Agnès, Isère
 Sainte-Agnès, Jura